Die 28. Tischtennis-Europameisterschaft (offiziell: LIEBHERR European Table Tennis Championships 2009, auf Deutsch LIEBHERR Europameisterschaft 2009) wurde vom 13. bis 20. September 2009 in Stuttgart ausgetragen. Als Austragungsorte wurden die Porsche-Arena und die Hanns-Martin-Schleyer-Halle ausgewählt. Die Porsche-Arena war mit einer Kapazität von etwa 6000 Zuschauerplätzen die Hauptaustragungsstätte.

Deutschland gewann drei Mal Gold: Im Dameneinzel holte Wu Jiaduo Gold, im Herrendoppel verteidigten Timo Boll/Christian Süß ihren Titel, zudem wurde die Herrenmannschaft Europameister.

Vergabe des Austragungsortes 
Am 20. Juli 2008 entschied das Präsidium des Deutschen Tischtennis-Bundes in einer Konferenz die Europameisterschaft nach Stuttgart zu vergeben. Neben Stuttgart hatte sich auch Bremen mit der Stadthalle Bremen als Austragungsstätte beworben. Da in den vergangenen Jahren Veranstaltungen wie die EM 2000, WM 2006 und die German Open fast ausschließlich im Norden und Osten Deutschlands stattgefunden haben, entschied man sich gegen Bremen und für Stuttgart. Zuletzt war Stuttgart 1992 Austragungsort der Europameisterschaft.

Ergebnisse Damen

Mannschaft 
Die deutschen Damen belegten bei den Europameisterschaften den fünften Platz. Das Team gewann im Platzierungsspiel gegen Weißrussland 3:1. Eingesetzt wurden Wu Jiaduo, Zhenqi Barthel, Kristin Silbereisen, Petrissa Solja und Laura Matzke.

Finale:
–3:1

Spiel um Platz 5:
–1:3

Spiel um Platz 7:
–3:1

Spiel um Platz 9:
–2:3

Spiel um Platz 11:
–3:1

Spiel um Platz 13:
–3:1

Spiel um Platz 15:
–1:3

In den Gruppenspielen erreichte das Team durch Siege über Italien und die Türkei sowie einer Niederlage gegen die Niederlande Platz zwei. Somit war es für die Spiele um Platz 1 bis 8 berechtigt, die im KO-System ausgetragen wurden. Nach der 1:3-Niederlage gegen Polen gewann es in der Runde um die Plätze 5 bis 8 gegen Frankreich mit 3:1. Danach verlor es im Spiel um Platz 5 gegen Weißrussland mit 3:1.

Einzel 

Die deutschen Damen erzielten folgende Ergebnisse:
 Kristin Silbereisen: Sieg gegen Gabriela Feher (Serbien), Wang Yu (Italien), Niederlage gegen Wiktoryja Paulowitsch (Weißrussland)
 Wu Jiaduo: Sieg gegen Hannah Hicks (England), Alina Sandul (Moldawien), Iveta Vacenovská (Tschechien), Zhu Fang (Spanien), Krisztina Tóth (Ungarn), Wiktoryja Paulowitsch (Weißrussland), Niederlage gegen Marharyta Pessozka (Ukraine)
 Laura Matzke: Sieg gegen Magdalena Szczerkowska (Polen), Niederlage gegen Anna Tikhomirova (Russland)
 Petrissa Solja: In der Hauptrunde unterlag sie Irina Kotikhina (Russland). Danach siegte sie in der Trostrunde gegen Carmen Solichero (Spanien), Dora Madarasz (Ungarn), Fulya Ozler (Türkei) und Meral Ildiz Ali (Türkei).
 Zhenqi Barthel: Sieg gegen Jana Tomazini (Slowenien), Tessy Gonderinger (Luxemburg), Niederlage gegen Marharyta Pessozka (Ukraine)
 Kathrin Mühlbach: Niederlage in der Hauptrunde gegen Renáta Štrbíková (Tschechien), Sieg in der Trostrunde über Maria Christoforaki (Griechenland), Therese Andersen (Norwegen) sowie Niederlage gegen Elena Mocrousov (Moldawien),

Doppel 

Die deutschen Doppel erzielten  folgende Ergebnisse:
 Zhenqi Barthel/Kristin Silbereisen: Sieg über Asya Kasabowa/Katalina Gatinska (Bulgarien),  Elena Troschnewa/Alena Dubkowa (Russland/Weißrussland), Veronika Pavlovich/Alexandra Privalova (Weißrussland), Krisztina Tóth/Georgina Póta (Ungarn), Niederlage gegen Nikoleta Stefanova/Wenling Tan Monfardini (Italien)
 Laura Matzke/Kathrin Mühlbach: Sieg über Maria Xiao/Carmen Solichero (Portugal/Spanien), Li Qian/Xian Yifang (Polen/Frankreich), Niederlage gegen Nikoleta Stefanova/Wenling Tan Monfardini (Italien)
 Wu Jiaduo/Petrissa Solja: Niederlage gegen Laura Negrisoli/Wang Yu (Italien)

Ergebnisse Herren

Mannschaft 
Die deutsche Herren-Nationalmannschaft hat zum dritten Mal nach 2007 und 2008 den Europameistertitel gewonnen. Eingesetzt wurden Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov, Christian Süß, Bastian Steger und Patrick Baum.

Finale:
–3:2

Spiel um Platz 5:
–3:2

Spiel um Platz 7:
–1:3

Spiel um Platz 9:
–1:3

Spiel um Platz 11:
–2:3

Spiel um Platz 13:
–3:2

Spiel um Platz 15:
–3:1

Das deutsche Team setzte sich in den Gruppenspielen gegen Frankreich, Dänemark und Spanien durch. Somit war es qualifiziert für die Runde der letzten acht, die im KO-System ausgetragen wurde. Nach Siegen über Schweden (3:1), Rumänien (3:0) und Dänemark (3:2) wurde es Europameister.

Einzel 

Die deutschen Herren erzielten folgende Ergebnisse:
 Timo Boll: Sieg gegen Vladislavs Agurjanovs (Lettland), Geir Erlandsen (Norwegen), Mihai Bobocica (Italien), Panagiotis Gionis (Griechenland), Pär Gerell (Schweden), Niederlage gegen Michael Maze (Dänemark)
 Bastian Steger: Sieg gegen Tedor Jordanov (Bulgarien), Lubomir Pistej (Slowakei), Niederlage gegen Robert Gardos (Österreich)
 Lars Hielscher: Sieg gegen Oleksandr Didukh (Ukraine), Niederlage gegen Christophe Legoût (Frankreich)
 Philipp Floritz: Sieg gegen Garegin Mkrtchyan (Armenien), Niederlage gegen Tomas Pavelka (Tschechien), danach in der Trostrunde Sieg gegen Vladimir Petkov (Bulgarien), Denis Joset (Schweiz), Niederlage gegen Marco Rech Daldosso (Italien)
 Christian Süß: Sieg gegen Adam Robertson (Wales), Bora Wang (Türkei), Niederlage gegen Aleksandar Karakašević (Serbien)
 Dimitrij Ovtcharov: Sieg gegen Timo Tamminen (Finnland), Niederlage gegen Carlos Machado (Spanien)
 Ruwen Filus: Sieg gegen Shimon Rabinovich (Israel), Petr Korbel (Tschechien), Lucjan Błaszczyk (Polen), Andrej Gaćina (Kroatien), Niederlage gegen Fjodor Kusmin (Russland)
 Patrick Franziska: Sieg gegen Eric Berner (Norwegen), dann gegen Pawel Chmiel (Polen), Niederlage gegen Damien Éloi (Frankreich)
 Zoltan Fejer-Konnerth: Sieg gegen Marc Duran (Spanien), Alexander Schibajew (Russland), Niederlage gegen Werner Schlager (Österreich)
 Patrick Baum: Sieg gegen Stanislav Golovanov (Bulgarien), Roko Tošić (Kroatien), Niederlage gegen João Monteiro (Portugal)

Doppel 
Die Deutschen Timo Boll und Christian Süß konnten ihren Titel erfolgreich verteidigen. Sie gewannen mit 4:2 gegen das Duo Wang Zeng Yi und Lucjan Błaszczyk aus Polen.

Die deutschen Herrendoppel erzielten folgende Ergebnisse:
 Timo Boll/Christian Süß: Sieg gegen Mesrop Ghukasyan/Murad Asatryan (Armenien), Geir Andre Erlandsen/Bartosz Such (Norwegen/Polen), Marcos Freitas/Andru Silva (Portugal), Zoran Primorac/Roko Tošić (Kroatien), Bojan Tokič/Aleksandar Karakašević (Slowenien/Serbien), Wang Zeng Yi/Lucjan Błaszczyk.
 Patrick Baum/Lars Hielscher: Niederlage gegen Pär Gerell/Mihai Bobocica (Schweden/Italien)
 Dimitrij Ovtcharov/Bastian Steger: Sieg gegen Toni Soine/Gavin Maguire (Finnland/Irland), Niederlage gegen Žolt Pete/Marko Jevtović (Serbien)
 Zoltan Fejer-Konnerth/Patrick Franziska: Niederlage gegen Andrej Gaćina/Ivan Juzbašić (Kroatien)
 Philipp Floritz/Matīss Burģis (Deutschland/Lettland): Sieg gegen Gordan Grozdanov/Vladimir Petkov (Bulgarien), Niederlage gegen Christophe Legoût/Abdel-Kader Salifou (Frankreich)

Mixed 
Erstmals wurden die Mixed-Europameisterschaften in einem separaten Turnier ausgetragen. Sie fanden vom 3. September bis 5. September in Subotica (Serbien) statt.

Es siegten Aleksandar Karakašević/Rūta Paškauskienė (Serbien/Litauen) vor Evgueni Shetinin/Wiktoryja Paulowitsch (Weißrussland). Deutsche nahmen nicht teil.

Deutsche Schiedsrichter 
Folgende Deutsche waren als Schiedsrichter im Einsatz (Aufzählung unvollständig):
 Helmut Feldmann (Norden)
 Corinna Haugwitz (Rotenburg/Wümme)
 Lutz Helmboldt (Bad Lauterberg)
 Günter Höhne (Hankensbüttel)
 Jürgen Schödel (Singen)
 Georg Schons (Beuren)
 Gert Selig (Hannover)

Wissenswertes 
 Es wurden 1.715 Spiele mit insgesamt 5.991 Sätzen durchgeführt.
 Alina Sandul aus Moldawien war mit elf Jahren (* 16. Oktober 1997) die jüngste Teilnehmerin.
 Mit 59 Jahren war Peter Frommelt aus Liechtenstein der älteste Teilnehmer. Da er eine Beinprothese trägt nahm er auch schon erfolgreich an Paralympics teil.

Literatur 
 Ausführlicher Bericht in Zeitschrift tischtennis, 2009/10 S. 8–44

Einzelnachweise

Weblinks 
 European Table Tennis Union (engl.)
  (abgerufen am 13. Januar 2016)
 Eintrag in ITTF-Datenbank

Tischtennisveranstaltung 2009
Tischtennis-Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Stuttgart
Europameisterschaft 2009
Hanns-Martin-Schleyer-Halle
Porsche-Arena